Мухамет Мухаррямович Шамсутдинов (2 сентября 1927 года — 30 августа 1971 года) — танцовщик. Народный артист Башкирской АССР (1955).

Биография 
Шамсутдинов Мухамет Мухаррямович родился 2 сентября 1927 года в деревне Расмекеево Уфимского кантона, ныне Кушнаренковского района РБ.

Трудиться начал в 1943 году осветителем сцены Башкирского театра оперы и балета.

Занимался в художественной самодеятельности. В 1944—1955 годах работал артистом-танцовщиком, исполняя героико-романтические, лирические, юмористические танцы.

В 1946—1951 годах — художественный руководитель Башкирского государственного ансамбля народного танца, в 1956—1971 годах работал в Башкирской государственной филармонии.

Скончался в Уфе 30 августа 1971 года.

Танцы 
«Дружба», «Перовский», «Зарифа», «У ручья», «Мягкий шаг» — «Шыма бас».

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (8 июня 1955)
 Народный артист Башкирской АССР (1955)
 Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Бухарест, 1953)

Литература 
Башкирская энциклопедия. — Уфа. 1996.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Башкирии → ШАМСУТДИНОВ Мухамет Мухаррямович 
 Сайт ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова

Персоналии:Башкирский театр оперы и балета